Ломыгино — деревня в Новосокольническом районе Псковской области России. Входит в состав Пригородной волости.

География 
Расположена на северном побережье озера Асцо, в 11 км к юго-западу от города Новосокольники и в 2 км к югу от бывшего волостного центра, деревни Окни.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 83 человека.

История 
С января 1995 до апреля 2015 года деревня входила в состав ныне упразднённой Окнийской волости.

Примечания 

Населённые пункты Новосокольнического района